Janequeo bezeichnet:

 (2028) Janequeo, ein Asteroid
 Janequeo (Schlepper), Schlepper der chilenischen Marine (1930)
 Janequeo (Bergungsschiff), Bergungsschiff/Hilfsschiff der chilenischen Marine (1974)